

Чорноріченська сільська рада — сільське поселення, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Чорноріченська сільська рада — сільське поселення, Іскітімський район, Новосибірська область